Stranske steht für:
 Stranske Makole, Ort in der Gemeinde Makole (dt. Maxau), Region Spodnja Štajerska, Slowenien

Stránske steht für:
 Stránske (dt. Eckendorf in der Raas), Gemeinde im Okres Žilina, Žilinský kraj, Slowakei

Stránské steht für:
 Stránské (dt. Zechitz), Ortsteil von Rýmařov (dt. Römerstadt), Okres Bruntál, Moravskoslezský kraj, Tschechien